Alekszandr Nyikolajevics Malcev (1949) kétszeres olimpiai bajnok szovjet-orosz jégkorongozó
 Alekszandr Jevgenyjevics Malcev (1995) orosz szinkronúszó